Belvidere désigne :

Belvidere, une ville située dans le Dakota du Sud ;
Belvidere, une ville située dans l’Illinois ;
Belvidere, une ville située dans le Nebraska ;
Belvidere, une ville située dans le New Jersey ;
Belvidere, une ville située dans le Vermont.

Homonymie de localités aux États-Unis